Škampa ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Škampa (1861–1907), tschechischer Dichter und Schriftsteller
 Milan Škampa (1928–2018), tschechischer Bratschist und Musikpädagoge
 Mirko Škampa (* 1935), tschechischer Violoncellist und Musikpädagoge